Ла Агилиља има више значења:

 Ла Агилиља (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Агилиља (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Агилиља (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Агилиља (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Агилиља (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Агилиља (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Агилиља (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику